Tom Turk and Daffy est un cartoon réalisé par Chuck Jones, sorti en 1944.

Il met en scène Porky Pig et Daffy Duck.

Synopsis

Fiche technique

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1944
Court métrage de Porky Pig
Court métrage de Daffy Duck
Cartoon Looney Tunes
Film de Leon Schlesinger Studios
Film sur Thanksgiving